De Serie A 2000/01 was het 98ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 70ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 845 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,76 doelpunt per wedstrijd. AS Roma werd kampioen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Degradatie

Hellas Verona handhaaft zich en speelt ook in het seizoen 2001/02 in de Serie A.

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Records
Meeste overwinningen - Roma (22x)
Minste overwinningen - Bari (5x)
Meeste gelijke spelen - Atalanta en Brescia (15x)
Minste gelijke spelen - Udinese en Bari (5x)
Meeste nederlagen - Bari (24x)
Minste nederlagen - Roma en Juventus (3x)
Meeste aantal doelpunten - Roma (68x)
Minste aantal doelpunten - Bari (31x)
Meeste tegendoelpunten - Bari (68x)
Minste tegendoelpunten - Juventus (27x)

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2000/01 uit in de Serie A.

Toeschouwers

AS Roma

Bijgaand een overzicht van de spelers van AS Roma, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Fabio Capello voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 2000/01
Coppa Italia 2000/01
AC Milan in het seizoen 2000/01
SSC Napoli in het seizoen 2000/01

Competitievoetbal 2000/01
Italiaans voetbalseizoen